Ива́н Нау́менко:
 Науменко, Иван Афанасьевич (1918—1986) — Герой Советского Союза.
 Науменко, Иван Яковлевич (1925—2006) — народный писатель Белоруссии, политический деятель.